Next Generation ATP Finals 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii Next Generation ATP Finals w sezonie 2021 dla zawodników do lat 21 rozgrywany w dniach 9–13 listopada 2021 roku w Mediolanie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 300 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział ośmiu najlepszych zawodników do lat 21 według klasyfikacji Race to Milan, podsumowującej występy tenisistów w danym sezonie. Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach po cztery osoby. Dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do półfinałów.

Podobnie jak dwa lata wcześniej, mecze odbywały się według zmienionych zasad (do trzech wygranych setów, a w nich do czterech wygranych gemów). W secie przy stanie w secie 3:3 w gemach rozgrywany był tie-break na normalnych regułach. W spotkaniach nie uwzględniano netów przy serwisach, a także przewag przy stanie 40:40 w gemie.

Zawodnicy rozstawieni

Ranking Race to Milan

Faza grupowa

Grupa A

Wyniki

Tabela

Grupa B

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród 
W sumie zwycięzca wszystkich spotkań zarobił 691 tysięcy dolarów amerykańskich.

Przypisy

Bibliografia 
 

2021 w tenisie ziemnym
Turnieje tenisowe we Włoszech
2021 we Włoszech
Sport w Mediolanie